Perneck steht für:
 Perneck (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft  und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Perneck (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft der Gemeinde Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Perneck ist der Herkunftsname von:
 Friedrich von Perneck (Friedrich II., † 1414), Bischof von Seckau

Siehe auch: 
 Pernegg
 Berneck